In 1986 werd de achtste editie van de Amílcar Cabral Cup gespeeld. Het toernooi werd gespeeld in Dakar, Senegal. Op dit toernooi won het elftal van Senegal door in de finale Sierra Leone te verslaan met 3–1. Er werd geen troostfinale gespeeld. Gambia en Guinee verloren beide in de halve finale.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Finale

Externe links

Amilcar Cabral Cup
Voetbal in 1986
Voetbal in Senegal
Sportevenement in Senegal
Sport in Dakar